Paulo Fernando Barufi da Silva (Osasco, 11 de março de 1968) é um empresário e político brasileiro Foi prefeito da cidade brasileira de Jandira de 2017 a 2020, localizada região metropolitana de São Paulo, casado com Márcia Barufi e pai de três filhas.

Trajetória política 
Paulo Barufi disputou sua primeira eleição em 2006, quando disputou o cargo de deputado federal, pelo PV, obtendo inexpressivos 3180 votos. Em 2008, disputa sua primeira eleição municipal em Jandira, como candidato a vice-prefeito na chapa do ex-vereador Julinho (PT), juntos obtiveram 18.346 votos, mas que não foram suficientes para derrotar o tucano Braz Paschoalin, que obteve 24.168 votos, elegendo-se prefeito.  Nas eleições de 2010, Barufi se candidata a deputado estadual em São Paulo, porém por problemas em seu registro, tem sua votação não computada pelo TSE. Filiado agora ao PC do B, se lança candidato a prefeito de Jandira nas eleições de 2012, não alcançando sucesso novamente ficando na 5ª colocação no pleito. Em 2014, troca novamente de partido, filiado agora ao PTB, se candidata a deputado federal, obtendo 11.604 votos ficando na suplência. Nas eleições 2016, após sucessivas derrotas, apoiado pela coligação "Jandira Quer Uma Nova História" formada por 10 partidos, é eleito prefeito da cidade com 25.637 votos, 48,21% dos votos válidos. 

Prefeitos de Jandira